Заринское — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Заринское — бывшее село в Фёдоровском районе Костанайской области, ликвидировано в 2009 году.

Россия 
 Заринское — село в Беловском районе Кемеровской области.
 Заринское — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области.

См. также 
 Заринское сельское поселение